Аріц Елустондо (* 1994) — іспанський футболіст, центральний захисник клубу «Реал Сосьєдад».
 Ґорка Елустондо (* 1987) — іспанський футболіст, захисник команди «Атлетік Більбао».
іспанські прізвища